E261 oder E 261 steht für:
 Europastraße 261, Europastraße in Polen
 JR-Baureihe E261, Elektrotriebzüge der East Japan Railway Company
 Kaliumacetat, Lebensmittelzusatzstoff zur Säureregulation

Abkürzung